Guru může být:

 Guru
 Guru (rapper) – americký rapper a hudební producent
 Guru Guru – německá hudební skupina
 Guru Nának – zakladatel sikhismu